Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou une avenue du Gardon :

Belgique 
 Avenue du Gardon à Bruxelles

France 
 Rue du Gardon à Beinheim
 Rue du Gardon à Dions
 Avenue du Gardon à Moussac (Gard)
 Rue du Gardon à Pierrelatte

Gardon
Gardon